Giuseppe Ugolini peut désigner :	
 Giuseppe Ugolini (1783 - 1867), cardinal italien ;
 Giuseppe Ugolini (1826 - 1897), peintre et sculpteur italien ;
  (1885 - 1920), soldat italien récipiendaire de la Médaille d'or de la valeur militaire.